Illusaatissat bezeichnet:
 Illusaatissat (Bucht, Nuuk), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Illusaatissat (Bucht, Paamiut), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Illusaatissat (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Illusaatissat (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Illusaatissat (Inselgruppe, Maniitsoq), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Illusaatissat (Inselgruppe, Nuuk) (auch Illeqatissat), Inselgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland